James Curtin, noto come Drake Maverick – wrestler inglese
 Jane Curtin – attrice e comica statunitense
 Jim Curtin – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense
 John Curtin – politico australiano